L'édition 2022 du tournoi de tennis de Pune se déroule du 31 janvier au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Australiens James Duckworth et John Millman. Ils sont respectivement remplacés par Hugo Grenier et Quentin Halys.

Lauréats 
Le Portugais João Sousa remporte le tournoi en battant en finale Emil Ruusuvuori. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple. Classé  mondial au début du tournoi, il est assuré de retrouver, grâce à cette victoire, le top 100 qu'il avait quitté en mars 2021.

En double, Rohan Bopanna et Ramkumar Ramanathan décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Luke Saville et John-Patrick Smith. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. Les deux Indiens avaient déjà remporté ensemble, un mois plus tôt, le tournoi d'Adélaïde.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pune
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Pune
Sport en Inde en 2022
Tennis en février 2022